Anno Domini je lahko:
Anno Domini (Leta Gospodovega) - oznaka za štetje let, tudi  n. št.
Anno Domini, računalniška strateška igra v več različicah: Anno Domini 1602, Anno Domini 1503, Anno Domini 1701